Чурашур — название населённых пунктов в России:

 Чурашур — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Чурашур — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Чурашур — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.